John Waddington ist der Name folgender Personen:

* John Waddington (Buchhändler) (um 1525 – nach 1593), englischer Buchhändler 
 John Waddington (Historiker) (1810–1880), britischer Geistlicher und Historiker 
 John Waddington (Unternehmer), britischer Unternehmer 
 John Barton Waddington (1835–1918), britischer Maler 

Siehe auch:

 Waddingtons (auch John Waddington), britischer Hersteller von Druckerzeugnissen